Херсо́нська окру́га — округа УСРР з адміністративним центром у Херсоні, яка існувала з квітня 1923 по липень 1930.

Історія 
Утворена в 1923 році у складі  Одеської губернії.

У червні 1925 року губернії в Україні було скасовано й округа перейшла у пряме підпорядкування Українській РСР.

Станом на 1 січня 1926 округа поділялася на 12 районів: Березнегуватський, Бериславський, Великоолександрівський, Голопристанський, Горностаївський район, Каховський, Качкарівський, Олешківський, Скадовський, Снігурівський, Херсонський і Чаплинський. У 1926 р. в окрузі було створено Високопільський і Сейдеминухський (з 1927 р. — Калініндорфський) райони..

Округу скасовано в липні 1930, як і більшість округ СРСР. Райони передано в безпосереднє підпорядкування Українській РСР.

Населення 
За даними перепису 1926 року чисельність населення становила 565,5 тис. чол. У тому числі українці — 77,6%; росіяни — 11,4%; євреї — 6,3%; німці — 3,0%.

Національний склад населення районів та міст Херсонської округи за переписом 1926 р.

Рідна мова населення Херсонської округи за переписом 1926 року, %

Керівники округи 

 Відповідальні секретарі окружного комітету КП(б)У:
 Лейбензон Марк Львович (.03.1923—.09.1923),
 Крамов Д.А. (.09.1923–.05.1924),
 Сидоров А.С. (.05.1924–.03.1925),
 Фокін Є.Л., в.о. (.03.1925–.04.1925),
 Дечев (.04.1925–.06.1925),
 Сапов Іван Андрійович (.06.1925–1928),
 Шустін Аркадій Якович (1928–1929),
 Макеєнко Михайло Микитович (1930)

 Голови окружного виконавчого комітету:
 Радченко Григорій Павлович (.03.1923—1923),
 Радін Ісаак Соломонович (1923—1924),
 Касперович С.І. (1924–.04.1925),
 Качинський (Орєшин) Володимир Максимович (.04.1925–.07.1926),
 Штейнбергський І.Я. (.07.1926–1927),
 Закондирін І.Г. (1927–1928)
 Мисошніков М.О. (1928–.02.1929)
 Грешевенко (.02.1929–1929)
 Синяков М.О. (13.11.1929–.08.1930)

Примітки

Література 
 Матеріяли до опису округ УСРР: Херсонська округа / Центр. стат. упр. УСРР; [перед. слово М. Вольфа]. — Харків, 1926. — VIII, 50 c. : іл.
 Список залюднених місць Херсонської округи (на 1 січня 1928 року) / Херсонське округове статистичне бюро. — Херсон : Друкарня вид-ва «Червоний Селянин», 1929. —  76 с.

Радянська доба Херсонської області